

Cinema 
Il tesoro (Le Bas de laine) – cortometraggio del 1911 diretto da Louis Feuillade
Il tesoro (Der Schatz) – film del 1923 diretto da Georg Wilhelm Pabst
Il tesoro (Comoara) – film del 2015 diretto da Corneliu Porumboiu

Letteratura 
Il tesoro (The Guv'nor) – romanzo di Edgar Wallace del 1932

Teatro
Il tesoro (Der Schatz ) – commedia di Gotthold Ephraim Lessing del 1750